Giappone
 Agatsuma – fiume della Prefettura di Gunma
 Distretto di Agatsuma – distretto della Prefettura di Gunma
 Linea di Agatsuma – linea ferroviaria della Prefettura di Gunma